Конный спорт на XXIV летних Олимпийских играх.

Было разыграно 6 комплектов наград — в личном и командном первенстве по конкуру, выездке и троеборью. 4 золотые награды выиграли конники ФРГ.

52-летний Райнер Климке в составе сборной ФРГ выиграл турнир по выездке и стал 6-кратным олимпийским чемпионом. Это высшее достижение в конном спорте в рамках Олимпийских игр, в 2016 году его повторила немка Изабель Верт.

21-летняя немка Николь Упхофф выиграла золото в личном и командном первенстве по выездке. Через 4 года ей удастся повторить этот двойной успех на Олимпиаде в Барселоне.

Серебро в командном турнире по троеборью в составе команды Великобритании выиграл олимпийский чемпион 1972 года капитан Марк Филлипс — супруг принцессы Великобритании Анны (развелись в 1992 году).

Медалисты

Страны

Результаты

Троеборье

Команды

Личное первенство

Конкур

Команды

Личное первенство

Выездка

Команды

Личное первенство

См. также